Muggenhof (Neurenberg), een wijk in Neurenberg
Muggenhof (metro, Neurenberg), een station van de metro van Neurenberg